Палка — обычно длинный, прямой кусок дерева, чаще всего ветка без листьев. Также палкой можно считать длинный прямой предмет из любого вещества, способного сохранять форму. В связи с доступностью является одним из самых древних предметов быта человека и приматов. Использовалась в качестве как орудия труда, так и оружия, а также при многих играх, в которых выполняет функции спортивного инвентаря или непосредственно игрушки (в 2008 году палка была включена в число экспонатов Национального зала славы игрушек в США). В усовершенствованном виде многие предметы дошли и до наших дней.

Сфера применения

Быт 
 Палочки для еды
 Посох
 Рычаг
 Трость
 Частокол
 палка колбасы — (простореч: батон колбасы)
 Палка для селфи

Оружие 
 Бо (посох)
 Булава
 Палица
 Пика
 Дубина
 Кол
 Фалака

Спорт 
 Бита
 Кий
 Клюшка
 Лыжные палки
 Турник

Культура 
 Волшебная палочка
 Палка исполняет у диких народов ту роль в обрядах, какую у народов культурных играет жезл и во многих случаях является прототипом последнего. Уполномочение посредством передачи палки (или жезла) встречается у многих народов. В старинных немецких законах и юридических обычаях палка имела несколько символических значений, чаще всего служила признаком власти и уполномочения.

См. также 
 Палка-выручалка
 Палка-копалка
 Палочка

Примечания

Литература 

 Grimm. Dentsche Rechtsaltet. — 1828 г., C. 133—137;
 Zeitschrift für Ethnologie, 1882—1884.

 
Этнография